

Дани сећања 

1190-е пне.

fr:1196 av. J.-C.